Общият брой на лужишките сърби в Германия е около 60 000 - около 40 000 в Саксония и 20.000 в Бранденбург. Тъй като етническата принадлежност не се отбелязва официално и самоопределянето като лужишки сърби е свободно, може да се правят само груби оценки на тяхната
численост. Броят на говорещите лужишки езици се оценява като значително по-нисък. За разлика от горнолужишкия език, долнолужишкият език е застрашен от отмиране. По груби оценки долнолужишки говорят около 7.000 души, и езикът може би ще изчезне след двадесетина години. Горнолужишки се говори от около 13 000 и не би следвало да изчезне през 21 век.

Сравнение на лужишките езици с други западнославянски езици

Фонетични различия

Разлики при съгласните 
Двата лужишки езика се различават съществено в областта на съгласните
звукове.

Разлики при гласните

Общи черти

Съгласни

Гласни 

1 Тази промяна е настъпила в долнолужишки и след h, ž,š, c (< č).
2 Същата промяна се наблюдава в източнославянски, в чешки, словашки, сърбохърватски. В словенски носовката преминава в o.
3 между съгласни. В полски се появява също ło, но и łó; в чешки, словашки и словенски - le; в хърватски - lije, в сръбски - le; в български - ле [le] или ля [lja]; в източнославянски - оло [olo].
4 В долнолужишки този звук преминава понякога в r(j)a; например: brjaza „бреза“.
5 Същият резултат се е получил в полски.
6 Същият резултат се е получил в полски.

Западнославянски езици
Лужишки сърби